El nombre Kenji Yamamoto puede hacer referencia a:

 Kenji Yamamoto (compositor nacido en 1958), compositor japonés conocido por la música del animé Dragon Ball.
 Kenji Yamamoto (compositor nacido en 1964), compositor japonés conocido por la música de la serie de videojuegos Metroid.
 Kenji Yamamoto (futbolista), exfutbolista japonés.